Adams Mill Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adams Mill Creek (Bone Creek), Fluss im Okaloosa County, Bundesstaat Florida
 Adams Mill Creek (Shoal River), Fluss im Walton County, Bundesstaat Florida